Березки — назва окремих населених пунктів.

Березки — село, Гомельська область, Брагінський район
 Березки — село, Гомельська область, Гомельський район
 Березки — залізничний роз'їзд, Гомельська область, Гомельський район

Березки — село, Воронезька область, Павловський район
 Березки — селище, Челябінська область, Чебаркульський район
 Березки — селище, Челябінська область, Кизильський район
 Березки — хутір, Бєлгородська область, Новооскольський район
 Березки — хутір, Волгоградська область, Серафимовицький район

Колишні населені пункти 
 Березки — колишня ферма, Київська губернія, Радомисльський повіт, Коростишівська волость

Див. також 
 Берізки